Дуркино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дуркино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Дуркино — деревня в Кирове Кировской области.